Sunkeln steht für ostpreußische Orte
Groß Sunkeln
Klein Sunkeln